Katie Hill (ur. 1984) – australijska koszykarka
 Katie Hill (ur. 1987) – amerykańska polityczka